Die Hermann-Polka Polka ist eine Polka von Johann Strauss Sohn (op. 91). Das Werk wurde am 14. Juni 1851 im Tanzlokal Zum Sperl erstmals aufgeführt.

Anmerkungen 
Namensgeber dieses Werkes war der Zauberkünstler Karl Compars Herrmann (1816–1887), der im Jahr 1851 in Wien gastierte und mehrere Vorstellungen seiner Kunst gab. Zusammen mit Johann Strauss organisierte er einen Wohltätigkeitsball im Tanzlokal Zum Sperlbauern. Bei dieser Gelegenheit präsentierte der Wiener Komponist diese Polka.

Die Spieldauer beträgt auf der unter Einzelnachweisen angeführten CD 2 Minuten und 56 Sekunden. Je nach der musikalischen Auffassung des Dirigenten kann diese Zeit etwas variieren.

Weblinks 
 Die Hermann-Polka auf der Naxos online CD Beschreibung

Einzelnachweise 

Werk von Johann Strauss (Sohn)
Musik 1851